Појам Ростислав може да се односи на:
 Ростислав I од Кијева
 Ростислав Михаиловић,
 Ростислав Стратимировић,